Javier Fernández puede referirse a:

 Javier Fernández Fernández (1948-), político español, expresidente del Principado de Asturias;
 Javier Fernández Quesada (1955-1977), estudiante español, víctima de la Guardia Civil;
 Javier Fernández Gutiérrez (1958-), director artístico de cine español; 
 Francisco Javier Fernández González (1961-), político español, exconsejero de Medio Ambiente de Cantabria;
 Javier Fernández Rodríguez (1964-), empresario español, expresidente del Real Sporting de Gijón;
 Javier Fernández Franco (1965-), periodista y narrador deportivo colombiano.;
 Xavi Fernández (1968-), baloncestista español;
 Javier Fernández Sánchez (1971-), editor y escritor español;
 Francisco Javier Paquillo Fernández (1977-), atleta español, especialista en marcha;
 Javier Fernández (1981-), judoca español;
 Javier Fernández López (1991-), patinador artístico sobre hielo español;
 Javier Fernández Abruñedo, Bicho (1996-), futbolista español;
 Javi Fernández (1997-), futbolista español.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 

 Fernández